Bermont, une commune française du Territoire de Belfort.
 La chapelle de Bermont, dans le département des Vosges.